Tsaydam kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qaidam Pendi (sänka i Kina), Qinghai,

Mongoliet 

 Tsaydam (sjö i Mongoliet), Töv, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar